La liga de Campeones femenina de la CAF, también conocido como TotalEnergies, por razones de patrocinio, es la primera edición del campeonato de fútbol de mujeres en África organizado por la Confederación de Fútbol africano (CAF). Esta edición está jugada en dos fases; la clasificatoria zonal qué estuvo entre 24 julio a 9 septiembre y el torneo final, que fue   en El Cairo, Egipto, de 5 a 19 noviembre.

Equipos

Torneo zonal 
Un ganador de cada región adelantó al torneo final.

UNAF 
El torneo se desarrolló en Berkane, Morocco.

WAFU 
El torneo tuvo lugar en Mindelo, Cabo Verde.

WAFU Zona B

El torneo tuvo lugar en Marcory, Costa de Marfil de julio 24 al 5 de agosto de 2021.

Fase de grupo

Grupo 1

Etapa final

Semifinales

Partido por el tercer puesto

UNIFFAC 
El torneo es del 1 de agosto al 12 de septiembre de 2021 en partidos de ida y vuelta para el semifinales.

Final

CECAFA 
El torneo estuvo aguantado de agosto 28 a septiembre 9 en Nairobi, Kenya.

Etapa de grupo

Grupo A
Grupo B

Etapa eliminatori

Semifinale

Final

COSAFA 
El COSAFA el sorteo de la Liga de los Campeones tuvo lugar el 29 de julio de 2021. Los siete equipos estuvieron divididos en dos grupos de cuatro. Los primeros dos de cada grupo pasaron a semifinales. El torneo tuvo lugar en Sudáfrica del 26 al 31 de agosto de 2021.

Fase de grupos

Grupo A
 
Grupo B 

Semifinales

Final

Torneo final

Etapa de grupo

Semifinales

Partido por el tercer puesto

Final 
<div class="footballbox">
19 November 2021 (2021-11-19)19:00 UTC+2

30 June Stadium, CairoÁrbitra: Lidya Tafesse (Etiopía)

Goleadoras 
El premio fue entregado a Evelyn Badu por haber marcado en el torneo final.

Fase de clasificatoria

Fase de torneo final

Referencias 

Fútbol femenino en 2021